Valois Magdolna néven ismertek a következő személyek:

 Valois Magdolna navarrai régensnő (1443–1495), Viana hercegnéje, VII. Károly francia király leánya
 Valois Magdolna (1475/76–1543) apáca, Pont-l'Abbé en Saintonge apátnője, I. Károly angoulême-i gróf természetes leánya, I. Ferenc francia király féltestvére
 Valois Magdolna skót királyné (1520–1537), I. Ferenc francia király leánya